2010 — o ano 2010 d.C.
2010 (filme)
2010: Odyssey Two

Desambiguações de números